Live at the Plugged Nickel 1965 é um álbum ao vivo de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns ao vivo de 1995